Montoro peut faire référence à :
 Montoro, une ville d'Espagne, dans la province de Cordoue, en Andalousie ;
 Montoro, une commune italienne située dans la province d'Avellino, en Campanie, née de la fusion des deux communes voisines de Montoro Inferiore et Montoro Superiore en  ;

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme